Governor Island ist der Name folgender Inseln:

 Governor Island (Connecticut), Vereinigte Staaten
 Governor Island (Tasmanien), Australien
 Governor Island (Georgian Bay), Ontario, Kanada

Siehe auch:
 Governors Island, Insel in der Upper New York Bay
 Governor Islands, Inselgruppe der Südlichen Shetlandinseln